Emilio De Fabris (1807-1883), architecte italien ;
 Enrico Fabris (1981-), patineur de vitesse italien ;
 Eurosia Fabris (1866-1932), mère de famille, bienheureuse catholique ;
  (né en 1958), sénateur puis député italien ;
 Michele Fabris (1644-1684), dit l', sculpteur d'origine hongroise ;
 Muguette Fabris (née en 1940), personnalité féminine française, élue Miss France 1963 ;
 Placido Fabris (1802-1859), peintre italien ;
 Samanta Fabris (née en 1992), joueuse de volley-ball croate.

Voir aussi 

 Emilio De Fabris : architecte italien